miotła – narzędzie czyszczące
 miotła (Apera) – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych
 batalion Miotła – oddział dyspozycyjny Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej